Trafford puede hacer referencia a:

Geografía 
Trafford, una mancomunidad de Pensilvania, Estados Unidos;
Trafford, una población estadounidense de Alabama;
Trafford, Municipio metropolitano del Gran Mánchester, Reino Unido;

Fútbol 
Old Trafford, estadio de fútbol del Manchester United;
Trafford Training Centre, centro de entrenamiento del Manchester United; o
Batalla de Old Trafford, es el nombre con el que se conoce un partido de fútbol entre el Manchester United y el Arsenal celebrado en 2003.